Алекса́ндр Фёдорович Па́влов:
 Павлов, Александр Фёдорович (1895—1975) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии.
 Павлов, Александр Фёдорович (род. 1939) — советский и украинский художник.